Hachette ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Hachette des Portes (1709–1798), Weihbischof in Reims
 Jean Nicolas Pierre Hachette (1769–1834), französischer Mathematiker
 Jeanne Hachette (1454 oder 1456–nach 1472), französische Heldin
 Louis Hachette (1800–1864), Verleger, Buchhändler und Autor

Hachette steht für:
 Hachette Book Group, US-amerikanische Verlagsgruppe mit Sitz in New York
 Hachette Livre, französischer Großverlag